Сборная Лапландии по футболу — национальная футбольная команда саамов, живущих в северной части Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Сборная не является членом ФИФА и УЕФА и, следовательно, не принимает участия в их турнирах.

С 2003 года сборная входит в организацию NF-Board, проводящую матчи неофициальных сборных.

Достижения 
В ноябре 2006 сборная Лапландии приняла участие и победила в первом кубке «VIVA World Cup» в Окситании, организованном NF-Board. Лапландия вместе с Окситанией и Монако претендовали на победу. Саамские футболисты забили 42 мяча в 3 матчах.

Чемпионат 2008 
С 7 по 13 июля 2008 года Лапландия принимала второй чемпионат мира среди сборных-членов NF-Board. Турнир прошёл в городе Елливаре в шведском лене Норрботтен. Саамская команда заняла 4 место в групповом турнире, но в матче за третье место сумела переиграть сборную Иракского Курдистана 3:1. Лучшим бомбардиром сборной Лапландии на турнире стал Микаэль Эйра, забивший 3 мяча.

ConIFA World Football Cup 
Сборная Лапландии по футболу принимала участие в первом кубке ConIFA World Football Cup («Чемпионате мира по футболу среди команд непризнанных государств мира») — международном футбольном турнире, который проводился организацией Confederation of Independent Football Associations для команд, являющихся её членами. Турнир проводился с 1 по 8 июня 2014 года в шведском городе Эстерсунде.

Международные матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лапландской футбольной ассоциации
 Неофициальный сайт
 N.F. Board
 

Лапландия
Саамы